Das Fraueneinzel im Tischtennis bei den Olympischen Spielen 2012 in London wurde vom 28. Juli bis 2. August in der North Arena 1 des Exhibition Centre London ausgetragen.

Setzliste 
Die Setzliste wurde basierend auf der ITTF-Weltrangliste erstellt. Dabei durften maximal zwei Spielerinnen pro Nation antreten. Die besten 16 Spielerinnen waren direkt für die dritte Runde gesetzt. Die Spielerinnen zwischen Platz 17 und 32 der Setzliste waren für die zweite Runde gesetzt.

Ergebnisse

Weblinks 
 

Einzel Frauen